|-
| 176701 - || || 29 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176702 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176703 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176704 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176705 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176706 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176707 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176708 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176709 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176710 - || || 17 d'agost de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 176711 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 176712 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176713 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176714 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176715 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176716 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176717 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176718 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176719 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176720 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176721 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176722 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176723 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176724 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176725 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176726 - || || 3 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176727 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176728 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176729 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176730 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176731 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176732 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176733 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176734 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176735 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176736 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176737 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176738 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176739 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176740 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176741 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176742 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176743 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176744 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176745 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176746 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176747 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176748 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176749 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176750 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176751 - || || 5 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176752 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176753 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176754 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176755 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176756 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176757 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176758 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176759 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176760 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176761 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176762 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176763 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176764 - || || 11 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 176765 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176766 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176767 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176768 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176769 - || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176770 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176771 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176772 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176773 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176774 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176775 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176776 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176777 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 176778 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 176779 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176780 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176781 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176782 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176783 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176784 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176785 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176786 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176787 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176788 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176789 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176790 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176791 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176792 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176793 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176794 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176795 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176796 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176797 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176798 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176799 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176800 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6